Molekulska formula -{C15H14O5}- se može odnositi na:

 Afzelehin
 Apiforol
 Fisetinidol
 Metisticin
 Floretin